Smrdan est un toponyme qui peut désigner :
Smrdan, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Smrdan, un village de Serbie situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica.